Cadwgan est un anthroponyme gallois composé des éléments cad « combat, bataille » et gwogawn « gloire », et notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Cadwgan ap Owain (mort en 951), corégent du Glywysing ;
 Cadwgan ap Meurig (mort en 1074), roi de Gwent et de Glamorgan ;
 Cadwgan ap Bleddyn (mort en 1111), coprince de Powys ;
  (mort en 1241), évêque de Bangor.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom gallois